Pablo Javier Zabaleta Girod (; Buenos Aires, 1985. január 16. –) argentin labdarúgó.

Pályafutása 

Karrierjét a Club Atlético San Lorenzo de Almagrónál kezdte 2002-ben.

2005-ben, miután Argentína csapatával megnyerte az U20-as ifjúsági labdarúgó-világbajnokságot, 3 millió euróért az Espanyol együtteséhez igazolt, melyet a 2005–2006-os szezonban spanyol kupa-győzelemhez segített.

2008-ban a Manchester Cityhez igazolt. A 2011–12-es szezon zárómérkőzésén a Queens Park Rangers elleni mérkőzésen csapata első gólját szerezte, a drámai körülmények között 3–2-re megnyert mérkőzés a klubja bajnoki címét jelentette, az elsőt 1968 óta. A 2012–13-as szezonban klubjában az év játékosának választották. 2013–14-ben újra bajnokságot nyert a Cityvel.

A Slaven Bilić által irányított West Ham United hivatalos honlapján számolt be arról, hogy két esztendőre szóló szerződést kötött Zabaletával, aki ingyen érkezik a londoni csapathoz, mivel 2017 júniusában lejár a szerződése a Manchester Citynél.

Sikerei, díjai 
San Lorenzo de Almagro
Copa Sudamericana: 2002

RCD Espanyol
Copa del Rey: 2005–06

Manchester City
Premier League: 2011–12, 2013-14
FA-kupa: 2010–11
FA Community Shield: 2012
Football League Cup: 2013–14, 2015–16

Argentína
Ifjúsági labdarúgó-világbajnokság győztese: 2005
Nyári olimpiai játékok győztese: 2008

Egyéni
Thomas Cook – A hónap játékosa: 2009. január
Premier League – PFA Az év csapata: 2012–13
Etihad – A hónap játékosa: 2012. december, 2013. január
Manchester City – Az év játékosa: 2012–13

Statisztika 

¹ Copa del Rey, Supercopa de España, FA Cup, Football League Cup és FA Community Shield.

² Copa Libertadores, Copa Sudamericana, Recopa Sudamericana, UEFA-bajnokok ligája, Európa-liga, UEFA-szuperkupa és FIFA-klubvilágbajnokság.

Jegyzetek

Források
 
 

1985-ben született személyek
Élő személyek
Argentin labdarúgók
Labdarúgóhátvédek
A San Lorenzo labdarúgói
Az Espanyol labdarúgói
A Manchester City labdarúgói
A West Ham labdarúgói
Argentin olimpiai bajnokok
Olimpiai bajnokok (2008)
Olimpiai bajnokok (labdarúgás)
A 2014-es világbajnokság labdarúgói
FA-kupa győztes labdarúgók
U20-as világbajnok labdarúgók
Angol bajnok labdarúgók
Angol Ligakupa-győztes labdarúgók
A Premier League labdarúgói
Buenos Aires-iek